A 2021-es tornász-Európa-bajnokságon a férfi nyújtógyakorlat versenyszámának selejtezőjét április 22-én, a döntőjét április 25-én rendezték. A versenyt az orosz David Beljavszkij nyerte meg, míg a német Andreas Toba végzett a második helyen, a török Adem Asil pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Eredmények 
Az eredmények pontban értendők. Azonos összpontszám esetén a jobb kivitelezési pontszám döntött.

Selejtező 
A selejtező első nyolc helyezettje jutott a döntőbe, nemzetenként legfeljebb két versenyzővel. A döntősök zölddel vannak jelölve, míg a tartalékok kékkel.

Magyarázat:• E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • D = D-érték (nehézségi pont) • Lev = levonás

Döntő

Magyarázat:• E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • D = D-érték (nehézségi pont) • Lev = levonás

Jegyzetek

Források 
 

Ny